Анджей Сыдор (; род. 3 января 1937, Люблин) — польский шахматист; международный мастер (1970).

В составе национальной сборной участник 20-й Олимпиады (1972) в Скопье и 5-го командного чемпионата Европы (1973) в Бате. Участник 14-и чемпионатов Польши.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Польши